Plastic Planet — дебютный студийный альбом группы GZR (в то время G//Z/R), организованной Гизером Батлером, вышедший в 1995 году. На диске поет вокалист Fear Factory Бартон Белл.

Список композиций 
 «Catatonic Eclipse» — 6:10
 «Drive Boy, Shooting» — 4:17
 «Giving Up The Ghost» — 5:12
 «Plastic Planet» — 4:19
 «The Invisible» — 3:43
 «Seance Fiction» — 5:55
 «House of Clouds» — 3:43
 «Detective 27» — 3:09
 «X13» — 4:05
 «Sci-Clone» — 3:43
 «Cycle of Sixty» — 3:02
 «Drive Boy, Shooting» — концертная запись, только японское издание
 «Detective 27» — концертная запись, только японское издание
 «House of Clouds» — концертная запись, только японское издание

Участники записи 
 Гизер Батлер — бас-гитара и клавишные
 Бартон Бэлл — вокал
 Дин Кастроново — ударные
 Pedro Howse — гитара

Ссылки 
 Plastic Planet на сайте Гизера Батлера
 Plastic Planet на сайте Black Sabbath Online
 Review of 'Plastic Planet' на Yahoo! Music

Дебютные альбомы 1995 года
Альбомы GZR